Carme Serra Viaplana (Barcelona, 1938), una artista catalana
 Carme Serra i Cantarell (Barcelona, 1920 - Barcelona, 10 de novembre de 2018), una gravadora i pintora catalana